Олеховская — название населённых пунктов в России:

 Олеховская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Олеховская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Олеховская — деревня в Марьинском сельсовете Вожегодского района Вологодской области.
 Олеховская — деревня в Явенгском сельсовете Вожегодского района Вологодской области.
 Олеховская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.